Кастровьехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 20,75 км². Население — 57 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Риохи